Бребина има више значења:

 Бребина (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Бребина (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији